И́вич () — сербская и хорватская фамилии.

Известные носители:
 Ивич, Александр (1949—2020) — сербский математик, академик Сербской академии наук и искусств (2000).
 Ивич, Велимир (род. 2002) — сербский шахматист, гроссмейстер.
 Ивич, Милка (1923—2011) — сербский лингвист, академик Сербской академии наук и искусств.
 Ивич, Павле (1924—1999) — сербский лингвист.
 Ивич, Томислав (1933—2011) — югославский футболист, югославский и хорватский тренер.
 Александр Ивич (наст. Игнатий Игнатьевич Бернштейн, 1900—1978) — писатель.
 Ивич, Владимир (род. 1977) — сербский футбольный тренер. В настоящее время — главный тренер «Краснодара».